Еле́на Смирно́ва:
 Смирнова, Елена (род. 1987) — эстонская пловчиха в ластах.
 Смирнова, Елена Александровна (1888—1934) — российская балерина, прима Мариинского театра.
 Смирнова, Елена Викторовна (в замужестве — Короткая; род. 1983) — украинская шашистка, арбитр, тренер.
 Смирнова, Елена Дмитриевна (1929—2017) — российский логик, создатель отечественной школы логической семантики, доктор философских наук, профессор.
 Смирнова, Елена Иосифовна (род. 1949) — советская и российская актриса.
 Смирнова, Елена Олеговна (1947—2020) — российский психолог.